Бистром — фамилия;

Бистром — баронский род.

'Известные носители:
 Бистром, Александр — поэт 1820―1830-х гг.
 Бистром, Антон Антонович (1789—1857) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.
 Бистром, Адам Иванович (1774—1828) — генерал-лейтенант
 Бистром, Карл Иванович (1770—1838) — русский военачальник, генерал-адъютант.
 Бистром, Родриг Григорьевич (1810—1886) — барон, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Военного совета.
 Бистром, Фёдор Антонович (1781—1825) — военный, революционный деятель. См. также 
 Бистрон, Пётр (Petr Bystron, род. 1972) — немецкий политик депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».